Panchala (koninkrijk), een van de mahajanapada's
 Panchala (vlinders), geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae